LElba rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita all'isola d'Elba, in provincia di Livorno.

Caratteristiche organolettiche 

 colore: rosso rubino intenso.
 odore: vinoso.
 sapore: asciutto.

Storia

Abbinamenti consigliati 

Come tutti i vini rossi si abbina bene con le carni.

Produzione 

Provincia, stagione, volume in ettolitri

 Livorno  (1990/91)  1104,05
 Livorno  (1991/92)  1145,5
 Livorno  (1992/93)  1703,4
 Livorno  (1993/94)  1580,04
 Livorno  (1994/95)  1236,28
 Livorno  (1995/96)  1185,81
 Livorno  (1996/97)  1284,86

Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese